Francis Cutting ist der Name folgender Personen:

* Francis Cutting (Komponist) (um 1550–1595/1596), englischer Komponist und Lautenist 
 Francis B. Cutting (1804–1870), US-amerikanischer Politiker